El ansia puede hacer referencia a:

El ansia, película británica de 1983.
El ansia, novela escrita por Whitley Strieber y publicada de 1981.